Sonntagskinder steht für:

 Sonntagskinder (1941), deutscher Film von Jürgen von Alten
 Sonntagskinder (1980), deutscher Film von Michael Verhoeven
 Sonntagskinder (1992), schwedischer Film von Daniel Bergman 
 Sonntagskinder (Chor), ehemaliger Schulchor des Freiherr-vom-Stein-Schule Gymnasiums Rösrath
 Sonntagskinder (Theaterstück), Theaterstück von Gerlind Reinshagen (1976)
 Rosamunde Pilcher: Sonntagskinder, deutscher Film von Dieter Kehler (2011)